Pour l'Insee un grand quartier est un groupement d'îlots urbains, effectué selon des critères démographiques : les  IRIS (Îlots regroupés pour l'information statistique).
Ils découpent des communes françaises d'une population importante (rarement moins de ).
Ces quartiers ne correspondent pas nécessairement aux cantons.

Liste des communes françaises divisées en grands quartiers

Références 

Démographie en France
Type de quartiers en France